Роберт Батор (род. 26 сентября 1963) — шведский шахматист, международный мастер (1987).

Ссылки 
 

 
Шахматисты Швеции